Adobament (alimentació), preparació d'un aliment addicionant-hi diverses substàncies que en canviaran les característiques gustatives 
 Adoberia, transformar la pell en cuir mitjançant certes substàncies que fan que la pell no es podreixi i tingui característiques físiques adequades.
 Adobatge, aplicació d'adobs químics o orgànics a la terra per tal de millorar-ne la fertilitat.